Wendilgarda är ett släkte av spindlar. Wendilgarda ingår i familjen strålspindlar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Strålspindlar
Wendilgarda